East Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten: 

Orte:
 East Park (Alabama), im Tuscaloosa County
 East Park (Indiana), im Clinton County
 East Park (New York), im Dutchess County
 East Park (Tennessee), im Washington County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Park Band Shell, in Mason City, Iowa, ID-Nr. 09000825
 East Park Towers, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 86001197

Siehe auch:
 East Park Historic District
 East Bay Park